El término Escudo de Amazonas puede referirse a:

el escudo de Amazonas, armas del Estado Amazonas, en Brasil;
el escudo de Amazonas, armas del Departamento de Amazonas, en Colombia;
el escudo de Amazonas, armas del Departamento de Amazonas, en Perú;
el escudo de Amazonas, armas del Estado Amazonas, en Venezuela.